

Cinema 
 Banning – titolo originale del film Il club degli intrighi

Geografia 
 Banning – città nella Contea di Riverside, Stato della California, Stati Uniti d'America

Persone 
 Frans Banning Cocq – politico olandese

Altro 
 Banning State Park – parco statale del Minnesota